Comitatul Sullivan, conform originalului din limba engleză, Sullivan County, este numele a șase comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Sullivan, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Sullivan, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Sullivan, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Sullivan, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Sullivan, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Sullivan, statul  (Categorie și format)

Vezi și 

 Sullivan (dezambiguizare)

Nume proprii